Morris Motor Company – brytyjski producent samochodów
 Morris – Maurice de Bevere, autor komiksów
 Morris – ludowy taniec angielski
 Morris – rumuński zespół tworzący muzykę dance
 Morris – piosenkarz, producent muzyczny oraz DJ pochodzący z Rumunii

 Miejscowości w USA
 Morris – miejscowość w stanie Alabama, w hrabstwie Jefferson
 Morris – miejscowość w stanie Connecticut, w hrabstwie Litchfield
 Morris – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Grundy
 Morris – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Stevens
 Morris – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Otsego
 Morris – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Otsego
 Morris – miasto w stanie Oklahoma, w hrabstwie Okmulgee
 Morris – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Shawano
 Gminy w USA
 Morris (ang. Morris Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Arkansas
 Morris (ang. Morris Town) – gmina w stanie Connecticut, w hrabstwie Litchfield
 Morris (ang. Morris Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Grundy
 Morris (ang. Morris Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Sumner
 Morris (ang. Morris Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Stevens
 Morris (ang. Morris Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Sullivan
 Morris (ang. Morris Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Texas
 Morris (ang. Morris Township) – gmina w stanie New Jersey, w hrabstwie Morris
 Morris (ang. Morris Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Otsego
 Morris (ang. Morris Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Ramsey
 Morris (ang. Morris Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Knox
 Morris (ang. Morris Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Clearfield
 Morris (ang. Morris Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Greene
 Morris (ang. Morris Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Huntingdon
 Morris (ang. Morris Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Tioga
 Morris (ang. Morris Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Washington
 Morris (ang. Morris Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Shawano

 Hrabstwa w USA
 hrabstwo Morris (ang. Morris County) – w stanie Kansas
 hrabstwo Morris (ang. Morris County) – w stanie New Jersey
 hrabstwo Morris (ang. Morris County) – w stanie Teksas